Ликвида́ция может означать:

 Ликвидация — уничтожение чего-либо или кого-либо (преступника, оружия, насекомых и т. п.) либо прекращение деятельности чего-либо (предприятия, организации, преступной группировки и т. п.).
 Ликвидация юридического лица.
 «Ликвидация» — российский многосерийный художественный фильм 2007 года режиссёра Сергея Урсуляка.
 «Ликвидация» — оригинальный бесцензурный вариант повести Василя Быкова «Сотников».